Malyutina kan som auktorsförkortning betyda:

 Marina Malyutina
 E.T. Malyutina

Robotskapade auktorsförkortningar